Burda kan syft på:

 Hubert Burda Media – en tysk mediakoncern
Museum Frieder Burda – ett privatägt konstmuseum i Baden-Baden i Baden-Würtemberg i Tyskland

Personer
 Hubert Burda (1940–), en tysk konsthistoriker och förläggare, ägare av Hubert Burda Media
 Hynek Burda (1952–), en tjeckisk zoolog
 Ljubov Burda (1953–), en sovjetisk gymnast